een stad in Washington, VS, zie Cathlamet (Washington)
 een indianenstam, zie Cathlamet (volk)
 de taal van dat volk, een dialect van het Upper Chinook, zie Cathlamet (taal)